Dragnevtsi peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Драгневци) :
Dragnevtsi, village bulgare de l'obchtina de Tryavna, situé dans l'oblast de Gabrovo ;
Dragnevtsi, village bulgare de l'obchtina d'Elena, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo.